Балаш, (з давньоіран. «Сильний») — іранське ім'я.
 Балаш — цар Персії в 484–488.
 Іван Балаш (?-1633) — ватажок селянського повстання в Московії.
 Іоланда Балаш (* 1936) — румунська легкоатлетка, дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту.
 Етьєн Балаш (1905–1963) — європейський синолог угорського походження.

Носії прізвища 
 Балаш Віктор Григорович (28.03.1932) — народний художник України, головний художник Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. М.Куліша.

Див. також 
 Балаші — словацький та угорський шляхетський рід.

Імена
Прізвища